Chaïbi  oder Chaibi ist der Familienname folgender Personen:

 Ilyes Chaïbi (* 1996), französischer Fußballspieler
 Leïla Chaibi (* 1982), französische Politikerin, MdEP
 Tahar Chaïbi (1946–2014), tunesischer Fußballspieler